Bergeron je priimek več oseb:
 Jean-Paul Bergeron, francoski general
 Patrice Bergeron, kanadski hokejist
 Stéphane Bergeron, kanadski politik